In de zomer van 2021 is de nieuwe ijsbaan geopend. Het is de grootste ijsbaan van oost Canada.

In oktober 2022 vond het Canadees nationaal kampioenschap plaats.

Baanrecords 

Langebaanschaatsbaan in Canada
Sport in Quebec (stad)
Bouwwerk in Quebec (stad)